Pretschistoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Pretschistoje (Jaroslawl, Perwomaiski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Jaroslawl, Verwaltungssitz des Perwomaiski rajon

Dörfer:
 Pretschistoje (Jaroslawl, Ljubimski), in der Oblast Jaroslawl, Ljubimski rajon
 Pretschistoje (Jaroslawl, Rostowski), in der Oblast Jaroslawl, Rostowski rajon
 Pretschistoje (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Pretschistoje (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Pretschistoje (Moskau), in der Oblast Moskau
 Pretschistoje (Smolensk, Duchowschtschinski), in der Oblast Smolensk, Duchowschtschinski rajon
 Pretschistoje (Smolensk, Gagarinski), in der Oblast Smolensk, Gagarinski rajon
 Pretschistoje (Wologda), in der Oblast Wologda